Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sainte-Marie-du-Bois – Manica
 Sainte-Marie-du-Bois – Mayenne